Saint-Sylvain – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Dolna Normandia, w departamencie Calvados.
 Saint-Sylvain – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Górna Normandia, w departamencie Sekwana Nadmorska.
 Saint-Sylvain – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Limousin, w departamencie Corrèze.